

Localidades

Coal City (Illinois)
Coal City (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos